Éric Lapointe (1969-), auteur-compositeur-interprète québécois ;
  (1974-), joueur de football canadien.